Jan Suchý, češki hokejist, 10. oktober 1944, Havlíčkův Brod, Češkoslovaška, † 24. avgust 2021

Suchý Je kariero začel v sezoni 1952 pri domačem klubu Havlíčkův Brod v češkoslovaški ligi, od sezone 1963 igral za klub Dukla Jihlava, vse do sezone 1979, ko se je po treh sezonah pri avstrijskem klubu EC Stadlau Wien ter po sezoni pri nemškema kluboma ESV Kaufbeuren in EV Landsberg, upokojil. 

Za Češkoslovaško reprezentanco je igral na olimpijskih igrah 1968, kjer je osvojil srebrno medaljo, in šestih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po treh srebrnih in bronastih medalj.

V letih 1969 in 1970 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta. Leta 2004 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih, leta 2009 pa še v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 8
| 5
| 4
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 8
| 7
| 15
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Stadlau Wien
| Avstrijska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Stadlau Wien
| Avstrijska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Stadlau Wien
| Avstrijska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landsberg
| Nemška 2. liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |58
| bgcolor="#7FFF00" |20
| bgcolor="#7FFF00" |23
| bgcolor="#7FFF00" |43
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |43
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti Havlíčkův Brod
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti EC Wien
Hokejisti ESV Kaufbeuren
Hokejisti EV Landsberg
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih